Frydlant kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Frýdlant nad Ostravicí, ort, 
 Frýdlant v Čechách (ort i Tjeckien), Liberec, Okres Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar